Ма́вровское о́зеро (), также Мавровское водохранилище — третье по величине водохранилище Северной Македонии. Устроено в 1957 году на реке  в .

Расположено в северо-западной части республики на высоте 1200 м над уровнем моря. Занимая площадь 13,2 км², простирается в направлении северо-восток — юго-запад на 9,07 км, в ширину достигает 2,5 км, средняя ширина составляет 1,46 км. Длина береговой линии — 24,7 км. Максимальная глубина в 51 м достигается около плотины, располагающейся на западном берегу центральной части акватории. Максимальный объём — 375 млн м³.

При создании озера была затоплена Церковь Николы Летнего. Озеро является туристической достопримечательностью региона.

Галерея

Комментарии

Примечания 

Водохранилища Северной Македонии
Бассейн Дрина